Unter dem Titel Watchtime werden von der Verlagsgruppe Ebner ein Uhrenportal, eine Zeitschrift und ein Zeitungs-Supplement herausgegeben.

 Watchtime (Portal), Uhrenportal watchtime.net
 Watchtime (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift WatchTime
 Watchtime (SZ-Beilage), Zeitungsbeilage der Süddeutschen Zeitung